Intézménynevek
 Kék angyal (Blauer Engel), németországi környezetvédelmi tanúsító jelvény
 Kék Angyal-díj (Der Blaue Engel), a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon kiadott filmes díj (2005-ig) 

Irodalom, színház
 Kék angyal (színmű); Heinrich Mann Ronda tanár úr (Professor Unrat) c. regényéből készült színpadi feldolgozás magyar címe

Filmcímek
 A kék angyal (Der blaue Engel), 1930-as német hangosfilm, Heinrich Mann regényéből, rendezte Josef von Sternberg, főszereplők Marlene Dietrich és Emil Jannings
 A kék angyal (The Blue Angel), 1959-es amerikai film, rendezte Edward Dmytryk, főszereplők May Britt és Curd Jürgens

Egyéb
 Kék angyal, koktélfajta
 Kék angyal, Janicsák Veca-dal